Kallojaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kallojaure (Gällivare socken, Lappland, 749581-164141), sjö i Gällivare kommun,  (47,5 ha)
Kallojaure (Gällivare socken, Lappland, 750279-168481), sjö i Gällivare kommun,  (10,7 ha)
Kallojaure (Jokkmokks socken, Lappland, 737698-168223), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,68 ha)
Kallojaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740626-169518), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,37 ha)
Kallojaure (Jokkmokks socken, Lappland, 744767-154309), sjö i Jokkmokks kommun,  (66,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn